Le Sonnet 75 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SO are you to my thoughts as food to life,
Or as ſweet ſeaſon'd ſhewers are to the ground;
And for the peace of you I hold ſuch ſtrife,
As twixt a miſer and his wealth is found.
Now proud as an inioyer,and anon
Doubting the filching age will ſteale his treaſure,
Now counting beſt to be with you alone,
Then betterd that the world may ſee my pleaſure,
Some-time all ful with feaſting on your ſight,
And by and by clean ſtarued for a looke,
Poſſeſſing or purſuing no delight
Saue what is had,or muſt from you be tooke.
   Thus do I pine and ſurfet day by day,
   Or gluttoning on all,or all away,

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

075